Cuvântul zeu, zei se poate referi la:

 zeu, divinitate
 Z.E.I., un centru de cercetare pentru intergrare europeană din Bonn (Germania)

Vezi și 
 Listă de zei 
 Listă de zei (pe zone geografice)

Religie